Amerikai Egyesült Államok
 Meade (Kansas)
 Meade (Ohio)